Nazwisko Wislicenus (Wislizenus) może odnosić się do następujących osób:
 Johannes Wislicenus (1835-1902) – niemiecki chemik
 Gustav Adolf Wislicenus (1803-1875) – niemiecki pastor
 Hans Wislicenus (1864–1939) – niemiecki melarz
 Max Wislicenus (1861-1957) – niemiecki malarz i projektant gobelinów
 Walter Wislicenus (1859-1905) – niemiecki astronom
 Hermann Wislicenus (1825-1899) – niemiecki malarz
 Hugo Wislicenus (1836-1866) – niemiecki historyk literatury
 Paul Wislicenus (1847-1917) – niemiecki historyk literatury, szekspirolog
 Friedrich Adolph Wislizenus (1810-1889) – niemiecko-amerykański lekarz i przyrodnik